

Localités
 La Louvière, commune belge de la province de Hainaut
 La Louvière, arrondissement administratif belge de la province de Hainaut
 La Louvière, localité de la commune suisse de Presinge
 La Louvière-Lauragais, commune française, du département de l'Aude

 Château La Louvière, domaine viticole en Gironde.

Voir aussi 
 
 une louvière, autre nom d'un piège à loup

Homonymie de toponyme